De lijst van Belgische bondscoaches in het buitenland geeft een overzicht van coaches met de Belgische nationaliteit, die in het buitenland hoofdtrainer van een nationaal voetbalteam zijn of zijn geweest. Hugo Broos verwezenlijkte de grootste prestatie door met Kameroen de Afrika Cup 2017 te winnen.

Bondscoaches (huidig)

Bondscoaches (voormalig)

Andere functies 

 
Voetbalbondscoaches, buitenland
Belgische voetbalbondscoaches in het buitenland
Belgische, buitenland